Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Spiele 2020 wurde vom 24. Juli bis 1. August 2021 im Ariake Tennis no Mori Kōen ausgetragen. Insgesamt spielten 64 Athleten im K.-o.-System um die Medaillen. Mit Alexander Zverev wurde erstmals ein Spieler aus Deutschland Olympiasieger im Herreneinzel.

Titelträger

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Tennis auf der offiziellen Seite der Spiele (englisch)

Herreneinzel
2020